

Nom de famille 

 Anthelme Collet (1785-1840), escroc ;
 Bernt Johan Collet (1941-), homme politique danois ;
 Bruno Collet (1956-), réalisateur français ;
 Clara Collet (1860-1948), réformatrice sociale britannique ;
 Cédric Collet (1984-), footballeur français ;
 François Collet (1923-1994), homme politique français ;
 Henri Collet (1885-1951), compositeur et critique musical français ;
 Hippolyte-Victor Collet-Descotils (1773-1815), chimiste et minéralogiste français ;
 Isabelle Collet (1969-), informaticienne, enseignante et romancière française ;
  ;
 Jean-Baptiste Collet, architecte français ;
 Jean-Baptiste Collet (1762-1843), peintre ;
 Jean-Yves Collet (1959-), réalisateur animalier français ;
 Julien Collet, acteur, auteur et metteur en scène français ;
 Laurent Collet-Billon (1950-), ingénieur militaire français ;
 Mathieu Collet (1995-), perchiste français ;
 Odette Collet, réalisatrice française ;
 Patrick Collet, metteur en scène, auteur et acteur français ;
 Paul Collet (1889-1952), personnalité belge ;
 Paul Collet, réalisateur belge ;
 Philibert Collet (1896-1945), général français ;
 Philippe Collet dit Pilou (1963-), athlète français ;
 Pierre Collet (1914-1977), acteur français ;
 Raymond Collet (1947-), réalisateur français de documentaires ;
 Sophia Dobson Collet (1822-1894), écrivaine britannique ;
 Stéphane Collet (1972-), footballeur franco-malgache ;
 Thibaut Collet (1999-), perchiste français ;
 Vincent Collet (1963-), basketteur et entraîneur français ;
 Yves Collet (1761-1843), sculpteur français.

Toponyme 

 Le Collet, un col secondaire des Vosges à proximité du Col de la Schlucht ;
 Le Collet-de-Dèze, une commune française située dans le département de la Lozère ;
 port du Collet, situé en Baie de Bourgneuf.

Sciences 
Collet peut désigner :
 collet, en botanique, la zone de transition entre la racine d'une plante et sa tige ;
 collet, en médecine, la partie à la limite entre la couronne et la racine de la dent ;
 collet, en zoologie, le cou d'un animal.

Autres 
Collet peut aussi désigner :
 collet, la partie d'un vêtement ou un vêtement environnant le cou ;
 collet, un type de piège de chasse.